Lingbei bezeichnet:

 Lingbei (Dingnan) (岭北镇), Großgemeinde im Kreis Dingnan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Lingbei (Suixi) (岭北镇), Großgemeinde im Kreis Suixi in der chinesischen Provinz Guangdong
 Lingbei (Xiangyin) (岭北镇), Großgemeinde im Kreis Xiangyin in der chinesischen Provinz Hunan
 Lingbei (Yangshan) (岭背镇), Großgemeinde im Kreis Yangshan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Lingbei (Yudu) (岭背镇), Großgemeinde im Kreis Yudu in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Lingbei (Zhuji) (岭北镇), Großgemeinde der Stadt Zhuji in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Lingbei (Lingyuan) (凌北街道), Straßenviertel der Stadt Lingyuan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Lingbei (Xingshan) (岭北街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xingshan in der chinesischen Provinz Heilongjiang